Museum van de Radio- en Televisie-Omroep in België (1972-1996), voormalig museum in Schaarbeek, België
 Omroepmuseum vzw (sinds 1996), museum in Leuven en Brussel, België